Iso-Musta kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Svartö (ö, lat 60,01, long 24,36), Nyland, 
 Iso-Musta (ö i Finland), Norra Karelen, Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar